Крантор — философ из Киликии, прибыл в Афины около 320 до н. э. и поступил в школу Ксенократа и Полемона.
 (83982) Крантор — коорбитальный астероид Урана из группы кентавров.
 Крантор — раб и верный оруженосец Пелея из племени лапифов.